Madonna col Bambino e un angelo – dipinto di Vincenzo Foppa conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze
Madonna col Bambino e un angelo – dipinto di Francesco del Cossa (attribuito) conservato nel Museo nazionale d'arte della Catalogna di Barcellona
Madonna col Bambino e un angelo – dipinto di Sandro Botticelli conservato nel Musée Fesch di Ajaccio
Madonna col Bambino e un angelo – dipinto del Moretto conservato nella Pinacoteca di Brera di Milano